Eurogame, un genre de jeu de société.
 Eurogames est une marque de jeu de société produite par l'éditeur Descartes.
 EuroGames est un événement sportif européen.
 Eurogames est un jeu télévisé européen formé sur la base de Jeux sans frontières